Андре́й Евсе́ев:
 Евсеев, Андрей Григорьевич (1899—1934) — Первый секретарь Областного комитета ВКП(б) Карачаевской автономной области.